Сен-Годан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Сен-Годан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна